Jean-Charles Capelli, né le  à Lyon, est un homme d’affaires français. Il est directeur général du groupe de promotion immobilière CAPELLI, associé du restaurant gastronomique Chez Pimousse à Lyon, président et cofondateur de la Metaverse Gaming League, président-directeur général et cofondateur de The Crypto Show, et président de Dubit.

Carrière 
Jean-Charles Capelli est membre du conseil d'administration du Groupe CAPELLI depuis le 19 septembre 2006.

Depuis mars 2021, il est président de la société britannique Dubit spécialisée dans la fabrication de jeux vidéo et d’applicatifs web pour de grandes marques internationales à l'instar de Samsung Electronics, H&M, Lavazza et Kickers.

En 2022, Jean-Charles Capelli a lancé Croix-Noire, un projet artistique avec Mike Batt, liant musique, bande dessinée et jeu vidéo.

Prix et distinctions 
 2017 : .
 2020 : 57e place du classement Choiseul 100 de l'Institut Choiseul.

Références

Liens externes    
 

Personnalité liée à Lyon
Chef d'entreprise français
Personnalité française du monde des affaires du XXIe siècle
Naissance en 1983